Z&J Technologies, auch IMI Z&J, ist ein Armaturenhersteller mit Sitz in Düren-Rölsdorf in Nordrhein-Westfalen.

Die Firma Zimmermann & Jansen wurde 1877 als Metallgießerei gegründet. 2010 wurde das Unternehmen von der britischen IMI plc übernommen. In Düren-Rölsdorf beschäftigt das Unternehmen 320 Mitarbeiter und in weiteren Werken in den USA, Südafrika und China 600 Menschen. Ein neues Verwaltungsgebäude mit einer Fläche von 2200 Quadratmetern wurde im Mai 2016 bezogen.

IMI Z&J stellt Armaturen für die Eisen- und Stahlindustrie, die Chemie und Petrochemie her.

Ein weiteres Segment des Unternehmens ist eine selbst entwickelte Befüllvorrichtung für Hochöfen (NO-BELL TOP). Diese Entwicklung wird ergänzt durch ein von Z&J Technologies angebotenes 2D-Gastemperatur-Messsystem (t-matriX), welches speziell für stark staubbeladene und aggressive Atmosphären wie die des Hochofens entwickelt wurde. Die Z&J-Radarsonde p-matriX erlaubt Radarmessungen der Schütthöhe oder des Füllstands in Hochöfen. 

Im August 2020 wurde bekannt, dass in Deutschland 145 Stellen wegfallen werden.

Weblinks 
 Firmen-Webseite
 IMI Z&J - IMI critical engineering

Einzelnachweise 

Unternehmen (Düren)
Produzierendes Unternehmen (Metall)
Produzierendes Unternehmen (Kreis Düren)
Gegründet 1877